Grønning har flere betydninger:

 Grønning - generelt et græsbevokset område
 Grønning (Skive Kommune) - landsby i Grønning Sogn, Skive Kommune

Se også 
 Grønningen